Babaol puede referirse a:
 el nombre común de la planta Glaucium corniculatum
 el nombre común de la planta Papaver rhoeas.
 el nombre común de la planta Papaver hybridum'.